KTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ketapang (Indonesia)
 ktg – codice ISO 639-3 della lingua kalkutung